Пали:
 Пали — один из среднеиндийских языков индийской (или индоарийской) группы индоевропейской семьи языков.
 Пали — город на северо-западе Индии, в штате Раджастхан.
 Пали — округ в составе индийского штата Раджастхан.
 Пали — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Пали — коммуна во Франции, в департаменте Эна.
 Пали — немецкий телеканал.
 Пали — деревня в Волховском районе Ленинградской области России.
 Пали — деревня в Увинском районе Удмуртии.
 Пали, Бар (род. 1982) — израильская фотомодель и актриса русского происхождения.

См. также 
 Пала (значения)